Mola steht für:

 Mola (Nähkunstwerk), ein traditionelles Nähkunstwerk der Kuna-Indianer
 Mola (Gattung), eine Gattung der Mondfische
 Mola (Insekten), einer der Zähne am Innenrand der Mandibeln bei Insekten
 Mola (Fluss), Fluss in Osttimor
 Mola di Bari, Stadt in der italienischen Region Apulien

Mola ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Mola, Sammelpseudonym dreier spanischer Schriftsteller ab 2018
 Clinton Mola (* 2001), englischer Fußballspieler
 Emilio Mola (1887–1937), spanischer General
 Ezgi Mola (* 1983), türkische Schauspielerin
 Mario Mola (* 1990), spanischer Triathlet
 Murat Mola (* 1967), deutscher Ingenieur
 Pier Francesco Mola (1612–1666), römischer Barockmaler
 Tina De Mola (1923–2012), italienische Schauspielerin
 Ugo Mola (* 1973), französischer Rugby-Union-Spieler

MOLA steht für:
 Mars Orbiter Laser Altimeter
 Museum of London Archaeology

Siehe auch:
 Molas

Abkürzung